Porwoll ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Porwoll (1898–1984), deutscher Maler
 Martin Porwoll (* 1971), deutscher Whistleblower